Dachträger steht für:

 Autogepäckträger
 tragender Bestandteil einer Dachkonstruktion